Šušnjari (gmina Derventa) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Derventa
 Šušnjari (gmina Laktaši) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Laktaši
 Šušnjari (żupania pożedzko-slawońska) – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Brestovac
 Šušnjari (żupania zagrzebska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Križ